Тинахуелас има више значења:

 Тинахуелас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тинахуелас (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику